STS (System To System) – serwer komunikatów, umożliwiający przetwarzanie komunikatów pomiędzy aplikacjami. Architektura serwera STS spełnia podstawowe założenia ESB (Enterpise System Bus).

STS można wykorzystać do integracji systemów lub budowy aplikacji zgodnie ze wzorcem Message-oriented middleware (MOM).

Cechami funkcjonalnymi serwera STS są:
 przetwarzanie komunikatów,
 routing,
 budowa komponentowa,
 uniwersalny komunikat.
W architekturze serwera STS wykorzystano kilka wzorców projektowych. Zapoznanie się z nimi pozwoli na lepsze zrozumienie zasad działania.

Serwery